Horváth András (17. század) iskolaigazgató
 Horváth András (1744 k.–1789 u.) tanító
 Horváth András (1760–1818 u.) egri egyházmegyei áldozópap
 Horváth András (1911–1994) kommunista politikus
 Horváth András (1919–?) labdarúgó, csatár
 Horváth András (1941) csillagász, űrkutató
 Horváth András (1945) mezőgazdasági üzemmérnök
 Horváth András (1945–1998) labdarúgó, csatár (Diósgyőri VTK)
 Horváth András (1952) fizikus
 Horváth András (1956) építész
 Horváth András (1976) jégkorongozó
 Horváth András (1980) válogatott labdarúgó, középpályás
 Horváth András (1987) labdarúgó, középpályás
 Horváth András (1988) labdarúgó, kapus
hasonló nevűek
 Szkhárosi Horvát András (16. sz.) protestáns prédikátor, énekszerző